Deze pagina bevat een lijst van nationale parken in Oekraïne. Oekraïne telt anno februari 2016 vijftig nationale parken. Hiervan valt één deelgebied van Nationaal Park Oezjansky onder de UNESCO-Werelderfgoedinschrijving Oude en voorhistorische beukenbossen van de Karpaten en andere regio's van Europa.

Zie ook
 Lijst van zapovedniks in Oekraïne

 
Oekraïne
Nationale